John Byron ist der Name folgender Personen:

* John Byron (1723–1786), englischer Seefahrer, Entdecker und Admiral
 John Byron († 1450) (1386–1450), englischer Politiker
 John Byron († 1567) (1487/1488–1567), englischer Politiker
 John Byron († 1600) (um 1526–1600), englischer High Sheriff
 John Byron († 1623) († 1623), englischer Politiker
 John Byron, 1. Baron Byron (1598/1599–1652), englischer Adliger
 John Byron (Offizier) (1756–1791), britischer Offizier